Mario Hamuy puede referirse a:

Mario Hamuy Berr, político chileno.
Mario Hamuy Wackenhut, astrónomo chileno.